Addition
Sommation interpellative
Tir de sommation